Giuseppe Siboni (1780-1839), chanteur lyrique italo-danois ;
Judith Siboni (1975-2021), actrice française ;
Marcello Siboni (né en 1965), cycliste italien ;
Raphaël Siboni (né en 1981), artiste français.